Александр Иванович Овчинников:
 Овчинников, Александр Иванович (1937—2017) — советский военачальник, первый заместитель Начальника Главного военно-политического управления ВС СССР.
 Овчинников, Александр Иванович (1925—2004) — тульский фотожурналист, писатель, участник Великой Отечественной войны.
 Овчинников, Александр Иванович (1928—2016) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (1999).